Sun secrets (Eric Burdon) een muziekalbum uit 1974 van Eric Burdon
Sun secrets (The Cosmic Garden), debuutalbum uit 2012 van The Cosmic Garden